L'INS Vikrant est le nom de deux porte-avions de la marine indienne :
 l', un bâtiment de classe Majestic entré en service en 1961 et démoli en 2014 ;
 l', un bâtiment de classe Vikrant lancé en 2013 mis en service en 2022.

Vikrant